Aurea Domenech (Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1956) é uma escritora e artista plástica brasileira, premiada no Brasil, nos Estados Unidos, em  Portugal e na África. Aurea escreve desde os onze anos de idade. Membro titular do PEN Clube do Brasil, filiado ao PEN Internacional de Londres, tem sete livros e dois cordéis publicados. É advogada formada com mérito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi designer e colaboradora do Unicef de 1997 a 2000. 

Integra o movimento Realismo Contemporâneo, e, no Brasil, é pioneira. O movimento surgiu no início do século em Florença, Itália,  tem raízes no Renascimento e toma, presentemente, grande impulso nos Estados Unidos, na Escandinávia e na Espanha.

Tem participado como convidada das Bienais Internacionais do Livro de Pernambuco e do Rio de Janeiro.                          
              
Em 2005, fez individual na Great Saint Mary Church, Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Sua exposição é itinerante e  baseada na obra do Aleijadinho. 

Foi vice-cônsul em Singapura e trabalhou para o Serviço Diplomático Brasileiro, no Setor Consular do Escritório Regional do Ministério das Relações Exteriores no Rio de Janeiro, o Itamaraty.

Foi tradutora da Editora Record, traduzindo a obra do arqueólogo britânico Simon Gibson "A Gruta de São João Batista", entre outros.

Tem 9 livros publicados,  poemas e contos inseridos em várias antologias.

Livros Publicados 
 "Curto Tempo" Editora Prol - São Paulo, 1984
 "O Pescador de Sombras" Editora Achiamé - Rio de Janeiro, 1989
 "Primeira Antologia Poética dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro" Celu Editora Ltda.,1988
 “Legal Studies Fórum”, Editora da West Virgínia University, Virgínia, EUA.
 "Revista de Arte Uturn" - Chicago, EUA, 2000
 "Nova Antologia Poética Brasileira", organização de Olga Savary
 "A Gruta de São João Batista" , tradução de Simon Gibson - Editora Record, Rio de Janeiro, 2008
 “Um Rio de Contos”, com o conto “O Médico Iluminador”. Editorial Tágide, Lisboa, Portugal, 2009. Primeiro livro publicado em português consoante o AOLP.
 "Tempestades de Areia" Editora 7Letras, Rio de Janeiro, 2016
 "Além da Terra Além do Céu", antologia poética da Editora Chiado, Lisboa- São Paulo, 2017
 "Memórias na Chuva", Editora 7Letras, Rio de Janeiro, 2017
"Vem do Profundo Lodo a Flor de Lótus", Editora 7Letras, 2018
"A Casa Invisível", Editora 7Letras, 2019
" Terra de Arco-Íris - Sonetos da Quarentena; Rainbowland - Sonnets of the Quarantine;  Edição e Versão Inglesa da Autora; 2020
" O Bufão de Lauderdale" - Cordel; Edição da Autora; 2021
" A Musa em Caiena" - Cordel; Editora Vivacordel; 2021

www.bienal.finisart.com
www.myweb.edu/rjelkins
www.www.pernambuco.com/diario/2003/10/11/viver10_1html
www.saber cultural.com.br
www.riocultura.com.br
www.uturn.org
www.oglobo.globo.com/pais/noblat redenção
www.youtube.com
www.google.com/books
www.travessa.com.br/aureadomenech
Poetas do estado do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro